Maurice Elvey – regista britannico
Elvey – cratere lunare